|-
| 68201 - || || 26 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68202 - || || 24 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68203 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68204 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68205 - || 2001 CS || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68206 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68207 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68208 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68209 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68210 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68211 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68212 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68213 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68214 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68215 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68216 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68217 - || || 1 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68218 Nealgalt || || 12 de febrer, 2001 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 68219 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68220 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68221 - || || 12 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68222 - || || 12 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68223 - || 2001 DJ || 16 de febrer, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 68224 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68225 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68226 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68227 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68228 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68229 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68230 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68231 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68232 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68233 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68234 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68235 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68236 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68237 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68238 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68239 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68240 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68241 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68242 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68243 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68244 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68245 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68246 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68247 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68248 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68249 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68250 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68251 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68252 - || || 22 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68253 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68254 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68255 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68256 - || || 17 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68257 - || || 17 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68258 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68259 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68260 - || || 22 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68261 - || 2001 EU || 2 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68262 - || || 4 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68263 - || || 14 de març, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 68264 - || || 11 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68265 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68266 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68267 - || || 4 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68268 - || || 14 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68269 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68270 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68271 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68272 - || || 15 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68273 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68274 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68275 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68276 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68277 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68278 - || || 18 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68279 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68280 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68281 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68282 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68283 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68284 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68285 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68286 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68287 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68288 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68289 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68290 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68291 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68292 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68293 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68294 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68295 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68296 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68297 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68298 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68299 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68300 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
8